Кіпр:

 Кіпр  — третій за величиною острів Середземного моря, а також розташовані на ньому території. 

 Сучасні території 
 Кіпр — держава, розташована на Кіпрі та прилеглих островах, яка де-факто контролює лише 60 % його території. 
 Турецька Республіка Північного Кіпру — частково визнана держава, що займає північну третину острова Кіпр. 

 Історичні території 
 Кіпр — провінція Римської імперії. 
 Кіпрське королівство  — королівство часів хрестоносців.